Kuropka ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Kuropka (* 1978), deutsche Sängerin, Musicaldarstellerin und Schauspielerin
 Joachim Kuropka (1941–2021), deutscher Historiker